Morocco Tennis Tour 2008 steht für:

 Morocco Tennis Tour Marrakesch 2008, Tennisturnier in Marrakesch
 Morocco Tennis Tour Meknès 2008, Tennisturnier in Meknès
 Morocco Tennis Tour Rabat 2008, Tennisturnier in Rabat
 Morocco Tennis Tour Tanger 2008, Tennisturnier in Tanger